Le tournoi US Open féminin 2003 est l'édition 2003 du tournoi US Open qui se déroule du 13 au  au Heights Casino à New York. Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2003.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, Cassie Jackman l'emporte face à  mondiale Carol Owens et inscrit son nom pour la première fois au palmarès.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 US Open
 US Open de squash masculin 2003

Liens externes 

Féminin 2003
Squash en 2003
Sport aux États-Unis en octobre 2003
2003